Watkins může být:

příjmení
 viz Watkins (příjmení)

v geografii
 Watkinsovo pohoří – pohoří v Grónsku
 Watkins Glen – obec v USA

jméno mnoha obcí ve Spojených státech
 Watkins (Alabama)
 Watkins (Colorado)
 Watkins (Illinois)
 Watkins (Iowa)
 Watkins (Minnesota)
 Watkins (Missouri)
 Watkins (Montana)
 Watkins (Severní Karolína)
 Watkins (Ohio)
 Watkins (Oklahoma)
 Watkins (Pensylvánie) 
 Watkins (Tennessee)